Ernst Becker je lahko:
 Ernst Becker (astronom)
 Ernst Becker (general)